Mayring ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Mayring ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Namensträger 
 Lothar Philipp Mayring (1905–1980), deutscher Schriftsteller und Publizist

Siehe auch 
 Maiering
 Meiering

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname